Финал Кубка африканских наций 2019 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 2019, который состоялся 19 июля на международном стадионе в Каире между сборными Сенегала и Алжира. Победу одержали алжирцы, выиграв второй раз данный турнир в своей истории.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 

Финал
Футбол в Африке в 2019 году
Международные соревнования по футболу в Египте
Июль 2019 года
Международные спортивные соревнования в Каире
События 19 июля
Спорт в Египте в 2019 году
Сборная Сенегала по футболу
Матчи сборной Алжира по футболу
2019 год в Сенегале
Спорт в Алжире в 2019 году